Преслав може да се отнася за:
 град Велики Преслав – бивша столица на България
 Преслав – село в Украйна, Запорожка област
 Преслав – село в Румъния, окръг Тулча
 Преславската книжовна школа
 Националния историко-археологически резерват и музей Велики Преслав „Велики Преслав“
 „Преслав“ АД – български завод за камиони
 Преслав – футболен отбор
 Преслав (улица във Варна)
 Преслав – българско мъжко име